Li Xiaopeng – chiński gimnastyk, mistrz olimpijski, mistrz świata
 Li Xiaopeng – chiński piłkarz, były reprezentant kraju